Leyers ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Leyers (1896–1981), deutscher Wehrmachtsgeneral
 Jan Leyers (* 1958), belgischer Sänger, siehe Soulsister
 Jurgen Leyers (* 1972), belgischer Trancemusiker